Dezső Szabó (1879–1945) – węgierski pisarz
 Dezső Szabó (ur. 1967) – węgierski lekkoatleta